Gozdnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Gozdnica est une ville située dans le powiat de Żagań dans la voïvodie de Lubusz.
 Gozdnica est une localité située dans la voïvodie de Poméranie.